Павлиново () — деревня Барановичского района Брестской области Белоруссии. Расположена в Леснянском сельсовете. 

Находится в 20 километрах от районного центра.

Месторасположение 
Деревня Павлиново расположена в 20 километрах к юго-западу от города Барановичи. Рядом проходит трасса Москва-Брест (М1). В 10 километрах от железнодорожная станция Лесная на линии Барановичи-Брест.

Посреди хвойно-лиственного леса находится Дворцово-парковый комплекс Бохвицев, возведение которого завершилось в 1906 году. На сегодняшний день сохранились здание конюшни, ледник, коровник и хозяйственные постройки усадьбы. Безвозвратно утрачены брама, водяная мельница, смолокурня и небольшая усадьба Нерочь, которая была расположена по соседству посреди леса.

Неподалёку расположено водохранилище Павлиново, созданное ещё паном Бохвицем на реке Кочерыжка (). В окрестностях водохранилища находятся санаторий «Чаборок» и детские оздоровительные лагеря «Строитель» (Стройтрест), «Радуга» (до 2007 года находился в ведении Барановичского мясоконсервного комбината) и «Журавушка» (коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Санаторий Чаборок»).

История 
Павлиново было во владении Новицких вплоть до 1897 года, когда Ян Оттон Бохвиц приобрёл его. В новом имении, у истоков реки Кочеришки, среди леса Ян построил сначала хозяйственные здания, потом высадил сад и планировал создание парка. В 1906 году заложил усадебный дом, строительство которого велось, как отмечается в одном из писем, «американским» темпом за полгода вместе с винокурней и некоторыми хозяйственными зданиями. Новую усадьбу он назвал в честь матери Павлиново. В 1911 году земельные угодья имений Яна (Павлиново, Кочеришки и Флорианово) составляли 758 десятин. После 1915 года владения отошли сыну Тадеушу Оттону, а в 1930 году — внуку Яну Отгону. Последним владельцем был Флориан Бохвиц.

В период 1941—1944 годов деревня оккупирована немецкими войсками. На фронте погиб один односельчанин.

Инфраструктура 
Инфраструктура населённого пункта складывается из небольшого магазинчика, почтового отделения «Белпочта» и ФАПа, расположенных в бывших зданиях панской усадьбы.

Население 
{{ВыводДанных|Столбцов=5|Заголовок=Численность населения (по годам)|Больше=увеличение|Меньше=уменьшение|1959|236|1999|265|2005|239|2009|219|2019|191}}

 Достопримечательности 
 Дворцово-парковый ансамбль Бохвицев' (1906 год).

 Галерея 

 Примечания 

 Литература 
 
 Федорчук А. Т. Старинные усадьбы Берестейщины. — : Белорусская энцыклапедыя, 2004. — 575 с., цв. ил.
 Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. — Т. 3, кн. 1. Брэсцкая вобласть / рэдкал.: Г. П. Пашкоу (галл. рэд.) [i іншыя] — : БелЭн, 2006. — 528 с.: іл.
 Гинкевич Т. Тадеуш и Элиза. // Советская Белоруссия. — 2007. — 4 сентября 2007 года. — С. 13.
 Сикиржицкий В. Дворец для Павлинки. // Рэспубліка. — № 154 (25 августа 2007 года). — С. 14.
 Макаревич Н.'' Павлиновская усадьба. // Наш край. — 2006. — 29 августа 2006 года. — С. 5.
 Павлиново и Ястрембель // Шаг. — 2003. — 27 августа 2003 года. — С. 11.
 Сляды спадчыны // Интекс-пресс. — 2008. — 29 мая 2008 года. — C. 18.
 У гонар бацькі і бабулі // Наш край. — 1994. — 27 декабря 1994 года. — С. 3.

Ссылки 
 Сайт деревни Павлиново
 Усадьба Бохвиц 

Населённые пункты Барановичского района